Кызыл Октябрь или Кызыл-Октябрь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызыл Октябрь — до 2007 г. название аула Оркусак Ескельдынского района Алматинской области.
 Кызыл Октябрь — до 1999 г. название села Акарыс Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 Кызыл Октябрь — до 2002 г. название аула Керегетас Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.
 Кызыл Октябрь — до 2000 г. название села Киелитас Толебийского района Южно-Казахстанской области.
 Кызыл-Октябрь — до 2019 г. название села Абай Майского района Павлодарской области.

Киргизия 
 Кызыл-Октябрь — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Кызыл-Октябрь — село в Узгенском районе Ошской области.
 Кызыл-Октябрь — село в Бакай-Атинском районе Таласской области.
 Кызыл-Октябрь — село в Кеминском районе Чуйской области.
 Кызыл-Октябрь — прежнее название села Бекитай Жайылского района Чуйской области.

Россия 
 Кызыл Октябрь — деревня в Ишимбайском районе Башкирии.
 Кызыл-Октябрь — деревня в Бураевском районе Башкирии.
 Кызыл-Октябрь — аул в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.